Снобутун има више значења:

 Снобутун (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Снобутун (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику